Вольфганг Фаріан (* 1941) — західнонімецький футболіст, що грав на позиції воротаря.
 Франк Фаріан (* 1941) — німецький музикант, співак, композитор, поет, музичний продюсер.

німецькі прізвища